Ramgarh steht für folgende geographischen Objekte:

in Indien:
 Ramgarh (Rajasthan), Stadt im Bundesstaat Rajasthan
 Ramgarh (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Jharkhand
 Ramgarh Cantonment, Stadt im Bundesstaat Jharkhand

in Bangladesch:
 Ramgarh (Khagrachhari), Stadt im Distrikt Khagrachhari, Division Chittagong